Il Pomino rosso è un vino DOC la cui produzione è consentita nella città metropolitana di Firenze.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino, vivace, con sfumature granate più o meno intense, secondo l'invecchiamento
odore: vinoso, intenso, caratteristico, che si affina per effetto della esterificazione durante l'invecchiamento
sapore: armonico, asciutto, robusto, leggermente tannico nei prodotti giovani e più vellutato in quelli invecchiati

Storia

Abbinamenti consigliati 
Tortelli ripieni di patate.

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Firenze  (1990/91)  1865,0  
Firenze  (1991/92)  1302,0  
Firenze  (1992/93)  1372,0  
Firenze  (1993/94)  1575,0  
Firenze  (1994/95)  1655,0  
Firenze  (1995/96)  1564,5  
Firenze  (1996/97)  1583,0

Altri progetti 

Vini DOC della città metropolitana di Firenze
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sangiovese
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Merlot